Тур Даун Андер 2012 () — 14-я по счёту гонка Тур Даун Андер. Соревнование проходило с 17 по 22 января и было первой гонкой Мирового Тура UCI в 2012 году. Победителем велогонки стал австралиец Саймон Джерранс, выступавший за команду GreenEDGE.

Участники 

В гонке стартовало 133 спортсмена, представляющих 19 команд: 18 команд UCI ProTour и команда Университета Южной Австралии

Маршрут

Лидеры классификаций

Классификации

Генеральная классификация

Классификация по очкам

Горная классификация

Молодёжная классификация

Командная классификация

Ссылки 

2012